Denumirea de Dunavți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dunavți, un oraș în comuna Vidin, regiunea Vidin;
 Dunavți, un sat în comuna Kazanlăk, regiunea Stara Zagora;
 Dunavți, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.